Symbol ist eine Serifenschriftart, die neben Helvetica, Times Roman und Courier auf PostScript-kompatiblen Druckern vorhanden ist. 

Sie kodiert einen eigenen Symbolzeichensatz, der verschiedene Symbole zur Nutzung im mathematischen Kontext enthält.

 Die Codepunkte 0x00–0x1F, 0x7F–0x9F, 0xF0 und 0xFF (in der Tabelle grün dargestellt) sind nicht belegt.
 Der Bereich 0x20–0x3F kodiert wie in ASCII Satzzeichen, wobei Satzzeichen, die im mathematischen Kontext nicht benötigt werden, durch andere mathematische Zeichen ersetzt wurden.
 Der Bereich 0x40–0x7E kodiert das vollständige griechische Alphabet ohne Akzente. Die griechischen Buchstaben sind hierbei nach dem lateinischen Alphabet sortiert, wobei Buchstaben, für die es im Griechischen keine Entsprechung gibt, durch griechische Zeichen aus der Mathematik ersetzt wurden.
 Das Zeichen am Codepunkt 0x60 (rot dargestellt) ist nicht in Unicode kodiert und kann daher nicht dargestellt werden. Es dient dazu, den Überstrich des Wurzelzeichens zu verlängern.
 Der Bereich 0xA0–0xE4 kodiert einige Währungszeichen sowie verschiedenste mathematische Sonderzeichen. Die Buchstaben ®, © und ™ sind zweimal kodiert, einmal ohne Serifen, einmal mit Serifen (in der Tabelle orange markiert)
 Der Bereich 0xE6–0xEF und 0xF2–0xFE enthält Elemente, die benutzt werden können, um Klammern und Integralzeichen, die sich über mehrere Zeilen erstrecken, zu konstruieren.

Implementierungen der Symbolschriftart gibt es außer in PostScript-Druckern auch auf Apple-Systemen (als Mac OS Symbol-Zeichensatz) und in Windows (als Schriftart namens Symbol).

Schriftart